1905 est une année du calendrier grégorien.
 1905 est un spectacle français, écrit, réalisé et joué par Dieudonné en 2005.
 1905 est un téléfilm français réalisé par Henri Helman en 2005.

Homonymie de nombre